Сан-Джакомо-Філіппо — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Сондріо
 Сан-Джакомо-Верчеллезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі
 Сан-Джакомо-делле-Сеньяте — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мантуя
 Сан-Джакомо-дельї-Ск'явоні — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Кампобассо